Паунешти има више значења:

 Паунешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Паунешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Паунешти (Вранча), насеље у округу Вранча у Румунији
 Општина Паунешти (Вранча), општина у округу Вранча у Румунији